Kołodziej (forma żeńska: Kołodziej, Kołodziejowa, Kołodziejówna, l. mn. Kołodziejowie) – polskie nazwisko, pochodzące od nazwy średniowiecznego rzemieślnika – kołodzieja. Występuje od 1330 roku. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 26 054 osoby.

Znani Kołodziejowie 
 Andrzej Kołodziej (ur. 1959) – działacz Solidarności
 Dariusz Kołodziej (ur. 1982) – polski piłkarz
 Edward Kołodziej (ur. 1940) – polski historyk 
 Emil Kołodziej (ur. 1917) – działacz państwowy w okresie PRL
 Inga Kołodziej (ur. 1979) – polska judoczka
 Janusz Kołodziej (ujednoznacznienie)
 Krzysztof Kołodziej (ur. 1955) – polski lekkoatleta
 Marian Kołodziej (1921–2009) – polski scenograf teatralny i filmowy
 Paweł Kołodziej (ur. 1980) – polski bokser
 Stanisław Kołodziej (1907–1942) – Sługa Boży, męczennik
 Władysław Kołodziej (1897–1978) – działacz neopogański
 Hubert Kołodziej (1943–2013) – polski chemik, profesor i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego

Zobacz też 
 Piast Kołodziej

Przypisy 

Polskie nazwiska